De Grand Prix-wegrace van Italië 2000 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2000. De race werd verreden op 28 mei 2000 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2000
Italië